Рододендрон — рід рослин родини вересових
 Рододендрон — ботанічна пам'ятка природи, Чорногора
 Рододендрон — ботанічна пам'ятка природи, Свидовець

Див. також 
 Рододендрон жовтий
 Рододендрон карпатський (народна назва — червона рута)